Nahthórhebit, görögösen Nektanebosz, hibásan II. Nektanebosz, uralkodói nevén Szenedzsemibré ókori egyiptomi fáraó Kr. e. 360-tól Kr. e. 342-ig.

Dzsedhórt és egy másik trónkövetelőt megbuktatva került a trónra Nahthórhebit a hozzá csatlakozott öreg Ageszilaosz segítségével. Két csatában szerencsésen megállotta a helyét III. Artakhsaszjá ellenében, de a harmadikban vesztes lett, ezért aztán kincseivel együtt Etiópiába menekült.

Név, titalatúra

Jegyzetek

Fáraók
XXX. dinasztia
Az i. e. 4. században született személyek
Az i. e. 340-es években elhunyt személyek